Фабио Куалярела (Fabio Quagliarella) е италиански футболист играещ за Генуа. Известен със способността си да отбелязва изключителни голове от трудни позиции и шутовете си от нетрадиционни места по игрището, които често изненадват вратарите.

Куалярела е юноша на Торино, като е част от клуба на биковете от 1993 до 2005 г. През този период участва в няколко мача на представителния отбор на „Биковете“, но не успява да се наложи и е отдаден под наем в резервния отбор на Фиорентина, а след това на Киети.

През лятото на 2005 г. преминава със свободен трансфер в Удинезе, но след закупуване на 50% от правата от Асколи прекарва един сезон при „Кълвачите“. След края на сезон 2005/2006 Сампдория откупува 50-те процента, собственост на Асколи. Поради това Куалярела прекарва сезон 2006/2007 в отбора от Генуа.

На 1 юни 2009 г. сключва 5-годишен договор с отбора на Наполи.

На 27 август 2009 г. преминава под наем в Ювентус за един сезон, като „Старата госпожа“ заплаща 4,5 млн. евро за наема, а сумата за закупуването му е 10,5 млн. евро.

Статистика

Клубна статистика 
Актуална към 12 май 2013 г.:

Италиански футболисти
Футболисти на Ювентус
Футболисти на Удинезе
Футболисти на ФК Торино
Футболисти на Фиорентина
Футболисти на ССК Наполи